Demonic () — седьмой студийный альбом американской метал-группы Testament, выпущенный в 1997 году.

Об альбоме 
Группа вновь вернулась к оккультистской тематике текстов на этом альбоме, присущей дэт-металу. Звучание группы также заметно «потяжелело» — в песнях стал преобладать гроулинг, возросла тяжесть риффов, что позволяет отнести этот релиз группы к дэт-металу (с элементами грув-метала). Питерсон записал все партии гитары, однако в песне «New Eyes of Old» принял участие гитарист Глен Элвелас, записав гитарное соло. Такие песни как «John Doe» и «Hatreds Rise» выделяются в обзорах как примеры более тяжелого звука на альбоме. Альбом также отметился участием знаменитого Джина Хоглана в качестве барабанщика. Обложка альбома была сделана Дэйвом Маккином, который также делал обложку для предыдущего студийного альбома Testament, Low, и позже сделает обложку для следующего, The Gathering. В интервью 1999 года, во время поддержки выпуска The Gathering, Питерсон описал, что на изображении изображен тип африканского экзорцизма, когда деревянная маска сделана для представления одержимой жертвы. В неё вбивают гвозди, очищающие душу от злого духа.

Список композиций

Участники записи 
 Чак Билли — вокал
 Эрик Питерсон — гитара
 Джин Хоглан — барабаны и перкуссия
 Деррик Рамирез — бас-гитара
 Глен Элвелас — соло-гитара на 9 треке
 Производство и дизайн
 Чак Билли — сопродюсер
 Эрик Питерсон — сопродюсер
 Дуглас Холл — сопродюсер, звукоинженер
 Майкл Вагенер — сведение (2008)
 Маурисио Асеведо — звукоинженер (ассистент)
 Джордж Марино — мастеринг
 Дэйв Маккин — обложка альбома
 Уолтер Морган — фотография (фото группы)

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Testament